Heleșteni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Heleșteni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași

 in der Republik Moldau:
 Heleșteni (Nisporeni), Gemeinde im Rajon Nisporeni